Blavo steht für:

 Blavo (Kalifornien), Ort im Butte County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Blavo ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Osei Blavo (* 1942), ghanaischer Diplomat
 Lea Zahoui Blavo (* 1975), ivorische Judoka